

Geografia
 Ralph  – comunità non incorporata degli Stati Uniti d'America nel Dakota del Sud
 Ralph  – comunità non incorporata degli Stati Uniti d'America nella Virginia Occidentale

Onomastica
 Ralph  – nome proprio di persona inglese, tedesco e scandinavo maschile

Persone
 Caleb Ralph  – ex rugbista a 15 neozelandese
 Christopher Ralph  – attore canadese
 J. Ralph  – compositore, cantautore e produttore discografico statunitense

Personaggi immaginari
 Ralph il lupo (Ralph Wolf) – personaggio dei Looney Tunes
 Ralph Spaccatutto  – personaggio Disney
 Ralph  – protagonista della serie animata Benny & Ralph: due cuccioli per amici

Altro
 Ralph  – rivista mensile per uomini australiana
 Ralph Records  – etichetta discografica statunitense
 5051 Ralph  – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
 Ralf